Миранда Рэйсон (; ) — британская актриса театра, кино и телевидения.

Биография 
Родилась 18 ноября 1977 года в Бёрнэм Торп, Норфолк, Великобритания. Отец — Ник Рэйсон, джазовый пианист; мать — Каролина Рэйсон, диктор на английском телевидении. Миранда окончила Академию драматического искусства Вебера Дугласа.

С 1999 года Миранда снимается в кино. В 2003 году она снялась в рекламе водки «Smirnoff» и пластиковых карт «MasterCard». С 2005 по 2009 год снималась в телесериале «Призраки».

В 2011 году она сыграла главную роль в спектакле «Анна Болейн» театра Шекспира.

Озвучила ряд мультфильмов и компьютерных игр. В 2015 году получила премию «Behind the Voice Actors Awards» в категории «Лучший ансамбль озвучивания в видеоигре» за озвучивание игры Dragon Age: Inquisition.

Личная жизнь 
С сентября 2007 года была замужем за партнёром по телесериалу «Призраки» Разой Джаффри. В июле 2009 года было подано заявление на развод. Пара развелась в ноябре 2009 года.

Фильмография

Примечания

Ссылки